BeIA (Be Internet Appliances) — операционная система для встраиваемых систем (например, Sony eVilla), основанная на BeOS. Данная система представляла собой программную платформу, предоставляющую простой доступ к веб-приложениям.

BeIA отличалась от BeOS платформенной независимостью и направленностью на веб- и мультимедиа-приложения. Пользовательский интерфейс системы был основан на браузере. В отличие от BeOS, которая при загрузке запускала Tracker и Deskbar, BeIA загружала систему прямо в интерфейс браузера Opera (подобно современной Google Chrome OS).

В систему были включены приложения для веб-сёрфинга, аудио-стриминга, воспроизведения видео и общения по электронной почте. Система загружалась очень быстро, она была разработана для архитектур x86 и PowerPC, для неё требовалось минимум 8 мегабайт постоянной памяти (жёсткий диск, CompactFlash), а также 32 мегабайт оперативной. BeIA была лицензирована для небольшого набора устройств Sony, Compaq и Qubit.

Поддержка ПО
Почта для 4-х пользователей
Веб-браузер Opera 4.0
RealPlayer
Macromedia Flash 4.0 
Staff Java Plugin
Поддержка SSL2 и SSL3
Поддержка PDF, ASCII-текста и HTML-страниц
Поддержка графических форматов: JPEG, progressive JPEG, GIF, PNG
Поддержка аудио форматов: MP3, WAV, MIDI, AU, AIFF, real audio
Поддержка видео форматов: MPEG 1, Real video

Версии

Примечания